

Germania 
 Dalheim – comune del circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)

Lussemburgo 
 Dalheim – comune del distretto di Grevenmacher (cantone di Remich)